Pepsi-Cola a sponsorisé trois équipes cyclistes différentes :
 la première, italienne, a porté ce nom en 1968 et se nommait Vittadello de 1965 à 1967 ;
 la seconde, espagnole, n'a existé qu'en 1969 ;
 la troisième, américaine la première année et italienne les deux dernières, a existé de 1987 à 1989 et porté les noms respectifs de Pepsi-Cola-Alba Cucine, Pepsi-Cola-Fanini-FNT puis Pepsi-Cola-Alba Cucine.